Une charrette est une voiture à deux roues, avec deux ridelles et deux limons.

Charrette peut aussi désigner :
 charrette, une expression utilisée dans plusieurs milieux professionnels qui signifie être en retard dans son travail, ou passer une nuit à travailler pour terminer un travail en dernière minute ;
 charrette, un mot d'argot désignant une automobile.

Voir aussi 

 , deux films
 Bleu charrette, la couleur bleue utilisée autrefois pour peindre les charrettes et qui était censée agir comme répulsif contre les insectes
 Rhum Charrette, un rhum de l’île de La Réunion
 Éditions Charrette, une maison d'édition de bande dessinée.
 La Charrette charrie, périodique humoristique illustré français des années 1920.